Nationaal park Kluane, een nationaal park in het Canadese territorium Yukon
 Kluane Lake, een meer in Yukon
 Kluane (rivier), een rivier in Yukon
 Kluane (kiesdistrict), een kiesdistrict voor het lagerhuis van Yukon